Gang Injunction — міні-альбом американських реперів Young Buck та JT the Bigga Figga, виданий лейблом Mandatory Digital 14 грудня 2009 р. Більшість треків спродюсував Zaytoven.

«Gang Injunction» — перший спільний трек у кар'єрі реперів, який на цьому релізі має назву «Could'a Been You».

Список пісень

Посилання 

Міні-альбоми 2009
Альбоми Young Buck
Англомовні музичні альбоми